Carlos, duque de Wurtemberg (Friedrichshafen, 1 de agosto de 1936 - Ravensburg, 7 de junio de 2022), fue un empresario alemán, duque de Wurtemberg desde 1975 hasta su muerte. Pertenecía a una de las familias más ricas de Alemania.

Biografía 
Carlos era el segundo hijo varón de Felipe, duque de Wurtemberg (1893-1975) y de su segunda esposa la archiduquesa Rosa de Austria-Toscana (1906-1983); tenía cinco hermanas y un hermano. Debido a que su padre era un acérrimo monárquico y totalmente contrario al régimen nazi y a que su tío, el padre Odo OSB, era un activista antinacionalista que fue interrogado varias veces por la Gestapo desde 1933, su familia se vio obligada a abandonar Stuttgart en 1934, mudándose a las afueras de la capital, donde nacieron Carlos y su hermana menor la duquesa María Antonia. El padre Odo fue expulsado de Alemania por el régimen nazi y sus gobernantes fueron hostiles con el resto la antigua familia real hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de graduarse de la escuela secundaria, estudió derecho en la Universidad de Tubinga y trabajó en la administración de las propiedades y posesiones de la familia.

Se convirtió en el heredero de la de la Casa de Wurtemberg el 29 de junio de 1959, cuando su hermano, el hasta entonces el príncipe heredero Luis (1930-2019), renunció a sus derechos dinásticos a la casa real de Wurtemberg para él y sus descendientes por su compromiso matrimonial con la baronesa Adelaida von und zu Bodman, lo que era contrario a las normas de la casa. La pareja contrajo matrimonio morganático el 16 de febrero de 1960.

A la muerte de su padre en 1975 lo sucedió como jefe de la casa y del negocio familiar Hofkammer des House of Württemberg, que administra, entre otras cosas, los negocios inmobiliarios, forestales y vitivinícolas, así como los activos e inversiones financieros. A principios de 2020 anunció su retiro y nombró a su nieto Miguel como el encargado de la compañía. También era presidente honorario del Cannstatter Volksfest-Verein, y comodoro honorario del Club de Yates de Wurtemberg desde la muerte de su padre. 

Fue presidente de la asociación de la Universidad de Tubinga, su alma mater, y senador honorario de la  misma. Fue miembro de la junta de la asociación de la Universidad de Hohenheim; entre otras actividades trabajó en la organización de eventos y donó las cuatro estatuas en el gran vestíbulo de la universidad. Además era patrocinador de la beca Herzog-Carl que permite a los estudiantes realizar estancias de investigación para sus tesis finales en diversas universidades e instituciones de investigación en el extranjero. Como símbolo de la estrecha conexión entre la casa de Wurtemberg y la Universidad de Hohenheim desde su fundación en 1818 y en gratitud a su trabajo personal como amigo y mecenas, fue nombrado senador honorario de la institución el 15 de junio de 1985, y el 3 de mayo de 1999 recibió la medalla de oro que otorga la universidad.

El duque,pretendiente al trono, y la familia real gozan de gran prestigio en Wurtemberg incluso en el ámbito político. Con motivo de las celebraciones por su 80 aniversario en 2016 estuvieron, entre los invitados a la cena de gala, Wilfried Klenk, presidente del parlamento, y el ex primer ministro de Baden-Wurtemberg Erwin Teufel. En febrero de 2017 recibió la Medalla de oro Grand Staufer del estado de Baden-Wurtemberg de manos del primer ministro Winfried Kretschmann por sus contribuciones a su comunidad y estar comprometido con los niños con cáncer, las personas mayores y débiles y con proyectos de ayuda y educación en África y América del Sur, por su apoyo a la cultura, educación, la ciencia y el mantenimiento de las escuelas gratuitas del Estado.

El 9 de mayo de 2018, su hijo mayor y heredero Federico murió en un accidente automovilístico cuando conducía de camino a su casa en Friedrichshafen. Intentó rebasar a un tractor con su Porsche antiguo en una carretera cerca de Ebenweiler (distrito de Ravensburg) y chocó con un automóvil que se aproximaba. Los tres ocupantes de este automóvil solo sufrieron heridas leves, pero el duque heredero murió por las graves lesiones a causa del accidente.

Matrimonio y descendencia 
El 21 de julio de 1960 se casó en Altshausen con la princesa Diana de Francia, hija del príncipe Enrique de Francia, conde de París (1908-1999), y de su esposa la princesa Isabel de Orleans-Braganza (1911-2003). Son padres de seis hijos:

 Federico Felipe Carlos Francisco María, duque heredero de Wurtemberg (1 de junio de 1961-9 de mayo de 2018), se casó en 1993 con la princesa María de Wied (Múnich, 27 de diciembre de 1973), tataranieta de Guillermo II, último rey de Wurtemberg, con descendencia:
 Guillermo Federico Carlos Felipe Alberto Nicolás Eric María, duque heredero de Wurtemberg (Ravensburg, 13 de agosto de 1994)
 María-Amelia Diana Catalina Beatriz Felipa Sofía (Ravensburg, 11 de marzo de 1996)
 Sofía Dorotea Martina Juana Enriqueta Caridad María (Ravensburg, 19 de agosto de 1997)
 Matilde María Antonieta Rosa Isabel (Friedrichshafen, 11 de julio de 1962), se casó en 1988 con Eric, príncipe de Waldburg zu Zeil und Trauchburg (nacido en 1962 y nieto de Alberto, duque de Baviera), son padres de cinco hijas:
 María Teresa Walburga Gabriela Diana Georgina Francisca (Memmingen, 5 de octubre de 1989).
 María Isabel Walburga Apolonia Alejandra Federica (Ravensburg, 31 de diciembre de 1990).
 María Carlota Walburga Antonia Adelaida Victoria Enriqueta (Ravensburg, 10 de mayo de 1992).
 María Elena Walburga Yolanda Christiana Micaela (Ravensburg, 29 de noviembre de 1993).
 María Gabriela Walburga Angélica Antonia Federica Flor (Ravensburg, 29 de noviembre de 1996).
 Eberardo Luis Nicolás Enrique Juan María (Friedrichshafen, 20 de junio de 1963), contrajo matrimonio morganático en 2011 con Lucía Desiree Copf (Samedan, 29 de diciembre de 1969), padres de un hijo:
 Alejandro Fernando Pedro Matías María (Mannheim, 19 de enero de 2010)
 Felipe Alberto Cristóbal Ulrico María (Friedrichshafen, 1 de noviembre de 1964), se casó en 1991 con la princesa María Carolina de Baviera, hija del duque Max Emanuel de Baviera y de la condesa Isabel Cristina Douglas, son padres de cuatro hijos:
 Sofía Anastasia Assunta María Paulina (Múnich, 15 de enero de 1994), se casó en  2018 con el conde Maximiliano d'Andigné.
 Paulina Felipa Adelaida Elena María (Londres, 15 de abril de 1997).
 Carlos Teodoro Felipe María Max Emanuel (Londres, 15 de junio de 1999).
 Ana Maximiliana Isabel Mariela María (Fráncfort del Meno, 2 de febrero de 2007).
 Miguel Enrique Alberto Alejandro María (Friedrichshafen, 1 de diciembre de 1965), contrajo matrimonio morganático en 2006 con Julia Ricarda Storz (Múnich, 4 de abril de 1965)
 Leonor Flor Juanita Carlota Eudoxia María Inés (Altshausen, 4 de noviembre de 1977), se casó en 2003 con el conde Mauricio von Goëss (1966), son padres tres hijos:
 Zenón Carlos Felipe Alfonso María von Goëss (Viena, 30 de octubre de 2004)
 Flaminia von Goëss (25 de febrero de 2006)
 Livia von Goëss (julio de 2010)

Distinciones 
 Caballero honorario de la orden Teutónica.
 Medalla de oro Grand Staufer del estado de Baden-Württemberg.
 Medalla de oro de la Universidad de Hohenheim.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Hofkammer des Hauses Württemberg

Duques de Wurtemberg
Casa de Württemberg
Nobles de Alemania del siglo XX
Católicos de Alemania
Nacidos en Baden-Wurtemberg
Fallecidos en Baden-Wurtemberg
Nobles de Alemania del siglo XXI